Acharia kan syfta på:

 Acharia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Acharia (växter) – ett släkte av växter